Ветлянка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Ветлянка — село в Енотаевском районе Астраханской области.
 Ветлянка — село в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Ветлянка — село в Красноярском районе Самарской области.
 Ветлянка — посёлок в Нефтегорском районе Самарской области.

Реки 
 Ветлянка (приток Камы)
 Ветлянка (приток Илека)
 Ветлянка (приток Самары)
 Ветлянка (приток Сарбая)
 Ветлянка (приток Съезжей)